Мельвиль ( или , ):

Фамилия 
 Мельвиль, Андрей Юрьевич (род. 1950) — профессор кафедры прикладной политологии факультета прикладной политологии ГУ-ВШЭ (с 2009 г.), декан с июля 2010 г.
 Мельвиль, Анн Оноре Жозеф Дюверье де (подписывавшийся просто Мельвиль, 1787—1865) — французский драматург и либреттист.
 Мельвилль, Джордж Уоллес (1841—1912) — американский морской инженер, контр-адмирал.
 Мельвиль, Жан-Пьер (1917—1973) — французский кинорежиссёр и сценарист.
  (1912—1993) — советский философ.
 Мельвиль ван Карнбе, Питер (1816—1856) — голландский географ и гидрограф.

См. также

Примечания